Weigall ist der Familienname folgender Personen: 

 Archibald Weigall (1874–1952), britischer Politiker
 Arthur Weigall (1880–1934), britischer Ägyptologe